Хигаонна — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хигаонна, Канрё (1853—1915) — японский каратэка.
 Хигаонна, Морио (род. 1938) — известный окинавский мастер карате,